Bistum London steht für:

 Diözese London in England, seit der Reformation anglikanisch
 Bistum London (Ontario), römisch-katholische Diözese in Kanada

Siehe auch:
 Erzbistum Westminster, römisch-katholisches Erzbistum in London, England
 Diözese Huron, anglikanisches Bistum mit Sitz im kanadischen London, Ontario